Das Licht steht für:

 Das Licht (Film), Originaltitel Yeelen, Spielfilm von Souleymane Cissé (1987)
 Das Licht (Roman), Originaltitel Outside Looking In, Roman von T. C. Boyle (2019)
Siehe auch:
 Das blaue Licht (Begriffsklärung)
 Das vergessene Licht